Bosh ist der Name folgender Personen:
 Bosh (* 1992), französischer Rapper
 Chris Bosh (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bosch